Mississippi megye (Arkansas)
Mississippi megye (Missouri)